Śrem est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 du village de Śrem, dans le powiat de Polkowice ;
 du village de Śrem, dans le powiat de Ząbkowice Śląskie.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Śrem, dans le powiat de Międzychód ;
 de la ville de Śrem, chef-lieu de la gmina de Śrem et du powiat de Śrem.